miasta w Australii:
 Meadows – miasto w stanie Australia Południowa

Gminy w USA:
 Meadows (ang. Meadows Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Meadows (ang. Meadows Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stokes